Theuermeister ist der Familienname folgender Personen:

 Käthe Theuermeister (Pseudonym: Helga Henning; 1912–2011), deutsche Schriftstellerin
 Robert Theuermeister (Pseudonym: Karl Albert Schöllenbach; 1882–1945), deutscher Pädagoge und Schriftsteller